Сварог може имати следећа значења:
 Сварог, врховни бог, творац свега у старословенској митологији
 Сварог, хеви метал група из Београда са краја 20. века